Basking Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Basking Ridge (Arizona), im Maricopa County
 Basking Ridge (New Jersey), im Somerset County